Gminy w USA:
 Ness (ang. Ness Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Ness (ang. Ness Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ness (ang. Ness County) – w stanie Kansas
Rzeki
 Ness – rzeka w Szkocji
W Wielkiej Brytanii:
 Ness – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
Zespół
 Ness – polski zespół grający muzykę pop-rock